Adigejsk (ruski: Адыге́йск) je grad u Adigeji, republici u Rusiji. Grad je pod izravnom pravnom nadležnošću republike. 

Broj stanovnika:  12.300 2001. 

Adigejsk je osnovan 1969. Bio je preimenovan u Teučežsk (ruski: Теуче́жск) 1976. godine, a izvorno ime mu je vraćeno 1992. godine.

Gradovi u Rusiji
Adigeja